Алунан () — латышская фамилия. Известные носители:

 Алунан, Адольф (1848—1912) — актёр, режиссёр и драматург.
 Алунан, Юрис (1832—1864) — поэт и общественный деятель, зачинатель латышской письменной поэзии.